

Cinema 
 Soul Survivor  – film del 1995 diretto da Stephen Williams

Musica 
 Soul Survivor  – traccia dell'album Exile on Main St. dei The Rolling Stones del 1972
 Soul Survivor  – album di Al Green del 1987
 Soul Survivor  – album dei Gorefest del 1996
 Soul Survivor  – album di Pete Rock del 1998
 Soul Survivor  – singolo di Young Jeezy featuring Akon del 2005, dall'album Let's Get It: Thug Motivation 101

Televisione 
 Anime all'asta (Soul Survivor) – episodio della sesta stagione di Streghe